A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi maratonfutás versenyszámát augusztus 24-én rendezték.

A kvalifikáció során az A-szint 2:15:00 másodperc, míg a B-szint 2:18:00 másodperc volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően ezek a rekordok voltak érvényben a férfi maratonfutásban:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Végeredmény

Források 

Atlétika a 2008. évi nyári olimpiai játékokon